Anti bezeichnet:
 , griechische Präposition und Vorsilbe mit der Bedeutung „gegen“ oder „anstelle von“, siehe Liste griechischer Präfixe#anti
 ANTI-Records, US-amerikanisches Independent-Label 
 altägyptische Gottheit, siehe Nemti (ägyptische Mythologie)
 geographische Region Perus, siehe Omagua (Regenwald)
 Stereodeskriptor in der organischen Chemie
 Anti (Album), achtes Studioalbum von Rihanna
Anti, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Anti ist der Familienname folgender Personen: 
 Carlo Anti (1889–1961), italienischer Klassischer Archäologe

 Thierry Anti (* 1959), französischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Antti
 Drei-Anti- und Fünf-Anti-Bewegung